Grashey ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert von Grashey (1839–1914), deutscher Psychiater
 Rudolf Grashey (1876–1950), deutscher Radiologe und Arzt
 Hellmut Grashey (1914–1990), deutscher Generalmajor